Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1908 rozegrano w dniach 22 czerwca – 3 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Josiah Ritchie /  Tony Wilding -  Arthur Gore /  Herbert Roper Barrett, 6–1, 6–2, 1–6, 9–7

Przypisy 

1908 w tenisie ziemnym
1908 w Wielkiej Brytanii
Wimbledon według lat